Blutiger Zahltag ist der Titel von
 Blutiger Zahltag (1976), US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1976
 Blutiger Zahltag (1977), italienischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1977
 Blutiger Zahltag, alternativer Titel des US-amerikanischen Dramas Finger – Zärtlich und brutal